Cáceres (Mato Grosso), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Cáceres (provincie), een provincie van Spanje
 Cáceres (stad), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
 Cáceres (Colombia), een gemeente in het departement Antioquia in Colombia

Personen
 Fernando Cáceres, een Argentijnse voetballer.
 Julio César Cáceres, een Paraguayaanse voetballer 
 Martín Cáceres, een Uruguayaans voetballer 
 Víctor Cáceres, een Paraguayaanse voetballer